Нучет () — місто в Румунії, у повіті Біхор.
 Нучет () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Нучет () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Нучет.
 Нучет () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Кіождянка.
 Нучет () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Горнет.
 Нучет () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Рошія.